Yimnón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Yimnón (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Yimnó, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar